Tancredo puede referirse a:

Tancredo: Instrumento que se emplea en algunos puertos de mar del norte de España para la pesca por medio de la luz.
Tancredo: Ópera en dos actos, música de Rossini, estrenada en La Fenice, de Venecia, en 1813. A ella pertenece la famosa aria Di tanti palpiti.
Don Tancredo: Un lance taurino.

Personas
Tancredo de Galilea: (1072 o 1076 - 1112) líder de la Primera Cruzada que después se hizo príncipe de Galilea y regente del Principado de Antioquía.
Tancredo de Sicilia o Tancredo de Lecce: (c. 1138 - 1194) fue rey de Sicilia desde 1189 hasta 1194.
Tancredo (canonista): Canonista italiano muerto hacia 1236.
Tancredo de Rohan: (1630-1649), pretendiente al ducado de Rohan
Tancredo Pinochet LeBrun: (1879 - 1957) político e intelectual chileno.
Tancredo Neves: :  (1910 — 1985) político brasileño.
Tom Tancredo: (1945 - ): Político estadounidense.